Sint-Nicolaaskapel (Maastricht)
 Sint-Nicolaaskapel (Nijmegen)

 Sint-Antonius en Nicolaaskapel - Groeningen
 Nicolaaskapel (Hannover)